Kling steht für:
 Kling (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Landgericht Kling, historischer Gerichtssprengel im Herzogtum Bayern
 Mount Kling, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Schloss Kling, Schloss in Gemeinde Babensham m Landkreis Rosenheim 

Kling ist der Name folgender Orte:
 Kling (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern, mit Schloss Kling
 Kling (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kling (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kling (Gemeinde Altheim), Ort bei Altheim, Oberösterreich
 Kling (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kling (Gemeinde Hofkirchen), Ort bei Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Klink (Begriffsklärung)
 Klinge (Begriffsklärung)
 Klingen